Лукья́ново — село в Сасовском районе Рязанской области России. Входит в состав Алёшинского сельского поселения.

География 
Расположена в центре района, в 200-ах м параллельно с автодорогой  Шацк — Касимов, в 3 км от центра Сасово. Находится на левом крутом берегу реки Алёшни. Во время весеннего половодья реки Цна и Алёшня выходят из берегов и сливаются воедино, затапливая общую пойму и разливаясь на 4-5 км в ширину.

Ближайшие населённые пункты:
— город Сасово примыкает с севера;
— село Саблино в 2 км к юго-западу по асфальтированной дороге.

Ближайшая железнодорожная станция — Сасово.

Население

Инфраструктура 
По края деревни проходит трасса регионального значения  Шацк — Касимов. В деревне 1 улица Придорожная. На западной окраине расположено кладбище и дачные участки. На противоположной стороне дороги находится автозаправочная станция и автосервис.

Примечания 

Населённые пункты Сасовского района